Романо — фамилия.

Персоналии 
 Романо, Антониаццо (1430—1508) — итальянский художник.
 Романо, Анхель (1893/5—1972) — уругвайский футболист, нападающий.
 Романо, Винченцо (1751—1831) — итальянский священник, святой.
 Романо, Висенте (1898—1962) — бразильский шахматист.
 Романо, Гвидо (1887—1916) — итальянский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве.
 Романо, Джордан (род. 1993) — канадский бейсболист.
 Романо, Джулио (1492—1546) — итальянский живописец и архитектор.
 Романо, Дэйв (Дэвид, род. 1940) — канадский кёрлингист, чемпион мира среди мужчин 1972.
 Романо, Коррадо (1920—2003) — итальянский скрипач и музыкальный педагог.
 Романо, Кристи Карлсон (род. 1984) — американская актриса и певица.
 Романо, Либорио (1794—1867) — итальянский политический деятель.
 Романо, Рэй (род. 1957) — американский актёр и стэндап-комик.
 Романо, Рубен Омар (род. 1958) — аргентинский футболист, выступавший на позиции полузащитника.
 Романо, Санти (1875—1947) — итальянский юрист и политик.
 Романо, Серджо (род. 1929) — итальянский историк, писатель, журналист и дипломат.
 Романо, Сэл (род. 1993) — американский бейсболист.
 Романо, Франческо (род. 1960) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Романо, Франческо Саверио (род. 1964) — итальянский политик.

Аристократия (да Романо) 
 Куницца да Романо (ок. 1198 — ок. 1279) — итальянская сеньора, персонаж «Божественной Комедии» Данте.

Топонимы 
 Романо — остров у северного побережья Кубы, входит в архипелаг Хардинес-дель-Рей.

Составные названия 
 Арчинаццо-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Барбарано-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.
 Бассано-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.
 Виваро-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Карпинето-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Кастель-Сан-Пьетро-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Мальяно-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Маццано-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Монте-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.
 Монторио-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Олевано-Романо — коммуна в Италии, располагается на горе Селеста, на границе провинций Фрозиноне и Рим, в регионе Лацио.
 Орьоло-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.
 Понцано-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Романо-ди-Ломбардия — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.
 Романо-д’Эццелино — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Виченца.
 Романо-Канавезе — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.
 Сан-Вито-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Сант-Анджело-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Тревиньяно-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Фьяно-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Чинето-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.

См. также 
 Романо-бритты — смешанное римско-бриттское население, которое возникло в Британии после римского завоевания.